Plicifusus cretaceus är en snäckart som först beskrevs av Reeve 1847.  Plicifusus cretaceus ingår i släktet Plicifusus och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
cretaceus